La khâgne (officiellement première supérieure) est la seconde année des classes préparatoires littéraires en France.

Il existe trois types de khâgne :

 dont deux types de khâgne A/L si l'étudiant suit la classe préparatoire A/L :
 Khâgne classique (aussi appelée khâgne Ulm) ;
 Khâgne moderne (aussi appelée khâgne Lyon ou LSH) ;
 Khâgne B/L si l'étudiant suit la classe préparatoire B/L.

Voir aussi 

 Classes préparatoires littéraires

Classe préparatoire littéraire aux grandes écoles
Deuxième année d'études supérieures en France